Фируза Шодмоновна Алифова -Фируза Косимова  (; род. 7 декабря 1980, Душанбе) — таджикская певица, .  Преподаватель Фортепиано  Высшей категории .Отличник Культуры Республики Таджикистан

https://tajsohtmon.tj/ru/news_ru/17239-shkolniki-dushanbe-zavoevali-gran-pri-i-pervoe-mesto-v-germanii.html

@_firuza_alifova_official https://instagram.com/_firuza_alifova_official

Биография 
Училась в Республиканской средне-специальной музыкальной школе-интернате им. Малики Собировой (Душанбе), в музыкальной школе (Гафуров). В 2000 году окончила Музыкальное училище имени Содирхона Хофиза (Худжанд) по классу фортепиано, в 2006 году — Академию искусств Худжандского государственного университета имени Б. Гафурова (класс «народное пение» народного артиста СССР Джурабека Муродова) с квалификацией «концертный исполнитель, артист народного и вокального жанра».

Работает преподавателем фортепиано  в ДМШ номер 3 , им.А.Ленского р.Сомони г.Душанбе с 2014 года.

Семья 
Отец — Шодмон Алифович Алифов, скрипач, директор Чкаловской музыкальной школы, руководитель камерного оркестра Согдийской области; кавалер ордена «Шараф» 1-й степени.

Мать — Хамроджан Мамаджанова.

Муж — Касим Рахбарович Касымов; четверо детей.

Творчество 
Первое сольное выступление в качестве пианистки состоялось в 1991 году — исполняла «Маленький концерт» В. А. Моцарта с симфоническим оркестром Государственной филармонии Таджикистана под руководством Б. Меробова.

С 1994 года исполняет народные и эстрадные песни; некоторое время училась у заслуженного артиста Таджикистана Юрия Собировича Пулатова. В 1999—2001 выступала в дуэте «Лайло» (с Олимджаном Вахидовым), который признавался лучшей эстрадной группой Согдийской области (2000), «Лучшим дуэтом года» (2000, Министерств культуры Таджикистана), «лучшим дебютом года» (2000, телерадиокомпания «МИР»). В 2005—2006 годы — солистка вокально-инструментального ансамбля «Голос Согда». Выступив на 4 международном эстрадно -вокальном конкурсе Астана 2006 -стала обладательницей 2 места — «За яркое исполнение песни своей страны» и награждена Почетной грамотой Министерства Культуры Казахстана «За индивидуальный вклад в эстраду страны». Выступает на государственных мероприятиях республиканского масштаба, гастролирует в республике и за её пределами.

Выпустила 8 альбомов и записала более 100 песен.

Альбомы в составе дуэта «Лайло»:
 1999 — Лайло (Лейла)
 2000 — Мечуямат (Ищу тебя)
 2001 — Ошики руят (Влюблен в твое лицо)

Сольные альбомы:
 2002 — Модарнома (О маме)
 2003 — Хохам бубинам (Хочу увидеть)
 2004 — Шабчарог (Ночной огонек)
 2005 — Дили ман (Мое сердце)
 2006 — Бахти сафед (Счастье)

Награды и признание 
 Дипломант Международного конкурса пианистов в честь С. Прокофьева (Душанбе, 1989)
 2-е место на областном вокально-эстрадном конкурсе памяти Н. Бандишоевой (1995)
 Гран-при областного вокально-эстрадного конкурса памяти Н. Бандишоевой (1999)
 лауреат вокального конкурса региональных эстрадных певцов «Золотые нити» (1999)
 Гран-при областного вокального конкурса «Песня года−99» (1999) — в составе дуэта «Лайло»
 2-е место республиканского конкурса «Арийцы, саманиды и таджики» (2001)
 «Лучший деятель искусства года» (Хунарманди Сол) Согдийской области (2002)
 лауреат государственного конкурса «Песня года−2003» (2003)
 Почётная грамота губернатора Согдийской области (2005)
 2-е место IV международного эстрадно-вокального конкурса «Астана-2006» (2006) — за яркое исполнения песни своей страны
 Почётная грамота Министерства Культуры Казахстана «За индивидуальный вклад в эстраду» (2006)
 2-е место проекта Hello, Dublin 2009! (2009)
 "Отличник культуры  республики Таджикистан "от 30.06.2020 г.
 Специальный Диплом -"Лучший преподаватель" на 3 -ем Международном (онлайн) конкурсе фортепианного исскуства " Maestoso" ,посвященный 150- летию С.Рахманинова  г.Казань р.Татарстан Российской Федерации. Январь 2023 г.
 "Благодарность" Жюри 3-его Международного (онлайн) конкурса фортепианного исскуства "Maestoso" , посвященного 150-летию С.Рахманинова  - за "Педагогическое мастерство, высокий проффесионализм и большой вклад в развитие исскуства и культуры  ". Январь 2023 г. 
 " Благодарность-  Преподавателю фортепиано  " 7-го Международного  конкурса "Cantabile" (по видеозаписям) Турция (12.01.23- 22.01.2023)  www.caspiartcompetitions.com.
 " Certificat of Appresiation" by teacher  from  " 1- International Art Competition- World of Talents ( 24.12..2022-  05.01 2023)" Germany. www.caspiartcompetitions.com .

Примечания

Ссылкиhttps://tajsohtmon.tj/ru/news_ru/17239-shkolniki-dushanbe-zavoevali-gran-pri-i-pervoe-mesto-v-germanii.html 
https://tj.sputniknews.ru/amp/20210609/tadzhiksike-zvezdy-1039415804.html

https://youtube.com/@user-ls2em6pd3j
 

https://www.facebook.com/1443989835930845/posts/2942960452700435/
https://redday.ru/people/Alifova_Firuza_Shodmonovna
https://tj.sputniknews.ru/20210609/tadzhiksike-zvezdy-1039415804.html

Выпускники Худжандского государственного университета
Певцы и певицы на таджикском языке